K-1 World Grand Prix 1996 – czwarty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Zwycięzcą został Szwajcar Andy Hug.

Rezultaty

Drabinka 
8 uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 10 marca 1996 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 1996 Opening.

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, Ext2R Dec – decyzja sędziów po dwóch dodatkowych rundach, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walki 
Walka dodatkowa:
  Miyamoto Masaaki vs  Iron Ronny – Masaaki przez KO (prawy prosty), 0:13 1R 
Walki ćwierćfinałowe:
  Mike Bernardo vs  Peter Aerts – Bernardo przez KO (lewy sierpowy), 0:13 3R
  Musashi vs  Sam Greco – Musashi przez TKO (przerwanie walki przez lekarza), 3:00 1R
  Ernesto Hoost vs  Mirko Filipović – Hoost przez KO (niskie kopnięcie), 1:27 3R
  Andy Hug vs   Duane Van Der Merwe – Hug przez KO (lewy sierpowy), 0:40 1R
Walki półfinałowe:
  Mike Bernardo vs  Musashi – Bernardo przez jednogłośną decyzję (30-28, 29-28, 30-28)
  Andy Hug vs  Ernesto Hoost – Hug przez niejednogłośną decyzję po dwóch dodatkowych rundach (30-29, 30-30, 29-30; 10-10, 10-9, 10-10; 10-9, 10-9, 9-10)
Walka dodatkowa:
  Rene Rooze vs  Jean Claude Leuyer – Rooze przez KO (cios kolanem), 1:50 1R
Walka finałowa:
  Andy Hug vs  Mike Bernardo – Hug przez KO (niskie kopnięcie z obrotu), 1:18 2R

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki 

Turnieje K-1
1996 w sporcie